Mit Margarethenhöhe sind folgende Orte bezeichnet:

 Margarethenhöhe, Stadtteil der Stadt Essen
 Margarethenhöhe (Königswinter), Ortsteil der Stadt Königswinter
 Margarethenhöhe (Möhra), Erhebung im Wartburgkreis in Thüringen
Siehe auch:
 Margaretenhöhe